Bruneau (motorfietsmerk)
Bruneau (restaurant), een restaurant in Ganshoren
Bruneau (rivier), een rivier in de Verenigde Staten.
Personen met de naam Bruneau:
 Jacques Bruneau, edelman 16e-17e eeuw
 Emmanuel Bruneau de Casteau, edelman 18e-19e eeuw